Qaannivik bezeichnet:
 Qaannivik (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qaannivik (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland